Alberto Aguilar peut désigner :
 Alberto Aguilar (né en 1985), athlète vénézuélien ;
 Alberto Aguilar (né en 1986), matador espagnol.